Andrew Jeremy ("Andy") Holmes remero británico (15 de octubre de 1959 - 25 de octubre de 2010).

Biografía 
Nació en la localidad británica de Uxbridge el 15 de octubre de 1959.

Falleció repentinamente por una enfermedad bacteriana desconocida el 25 de octubre de 2010.

Referencias

Enlaces externos 
 Web oficial

Remeros del Reino Unido
Remeros en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984
Remeros en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988
Medallistas olímpicos de remo
Medallistas olímpicos de oro del Reino Unido
Medallistas olímpicos de bronce del Reino Unido
Medallistas olímpicos de oro de Los Ángeles 1984
Medallistas olímpicos de oro de Seúl 1988
Medallistas olímpicos de bronce de Seúl 1988
Deportistas del Reino Unido en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984
Deportistas del Reino Unido en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988
Deportistas de Inglaterra
Nacidos en Londres
Fallecidos en Londres